

Istruzione 
 Collegio universitario Lamaro Pozzani – collegio universitario di Roma

Letteratura 
 Claudio Pozzani – poeta, romanziere e artista italiano

Sport 
 Ferdinando Pozzani – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Flavio Pozzani – calciatore italiano